Carlos Pezzullo – giocatore di baseball e allenatore di baseball venezuelano
 Federico Pezzullo – vescovo cattolico italiano
 Franco Pezzullo – ex calciatore italiano
 Raffaele Pezzullo – politico italiano
 Sossio Pezzullo – politico italiano